Пётр Казако́в:
 Казаков, Пётр Аггеевич (1875—после 1907) — член II Государственной думы от Могилевской губернии, крестьянин.
 Казаков, Пётр Григорьевич (1903—1960) — советский лётчик, генерал-майор авиации.
 Казаков, Пётр Иванович (1909—1945) — Герой Советского Союза.
 Казаков, Пётр Яковлевич (1913—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.